VMP steht für:
 Value of Marginal Product, dt.: Wertgrenzprodukt

vmp steht für:
 Soyaltepec (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Mazatekischen in Mexiko

Abkürzung